Карл Шукер (; ) — британский . Работает как профессиональный  и консультант, специализируется на криптозоологии, где он достиг мировой известности, , часто путешествует по миру и участвует в телевизионных и радиопрограммах. Ньютон, Майкл сказал, что «сегодня Шукер всемирно известен как автор и учёный во всех аспектах животной жизни и необъяснимых явлений, возможный последователь самого Эйвельманса».

Изучал зоологию в университете Лидса (M.Sc.) и сравнительную физиологию в Университете Бирмингема (Ph.D.). Он участник многих научных и авторских организаций. Щукер написал сотни статей и тринадцать книг. Во время своих исследований Шукер сумел привлечь большой интерес к огромному количеству криптидов, которые не были хорошо известны. Кроме своих последних изданий, он является консультантом по зоологии для Книги рекордов Гиннесса. Один вид Лорициферы, Pliciloricus shukeri, получил его имя в 2005 году.

Книги 
 Mystery Cats of the World, (1989)
 Extraordinary Animals Worldwide, (1991)
 The Lost Ark: New and Rediscovered Animals of the 20th Century, (1993)
 Dragons — A Natural History (1995)
 In Search of Prehistoric Survivors, (1995)
 The Unexplained, (1996)
 From Flying Toads To Snakes With Wings, (1997)
 Mysteries of Planet Earth, (1999)
 The Hidden Powers of Animals, (2001), по-русски Удивительные способности животных. Загадки живой природы, (2006)
 The New Zoo: New and Rediscovered Animals of the Twentieth Century, (2002)
 The Beasts That Hide From Man, (2003)
 Extraordinary Animals Revisited, (2007)
 Dr Shuker’s Casebook, (2008)

Консультант 
 Man and Beast (1993)
 Secrets of the Natural World (1993)
 Almanac of the Uncanny (1995)
 The Guinness Book of Records/Guinness World Records (1997 —), Книга рекордов Гиннесса
 Mysteries of the Deep (1998)
 Guinness Amazing Future (1999)
 The Earth (2000)
 Monsters (2001)
 Chambers Dictionary of the Unexplained (2007)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт К. Шукера

Криптозоологи